Звечка може бити:
 Звечка (Обреновац), насељено место
 Звечка (играчка), играчка за бебе
 Звечка (музички инструмент), удараљка